Le terme Route 126 peut désigner plusieurs routes :

 Route 126 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Interstate 126 aux États-Unis
 Route régionale 126 en Finlande
  dans certains pays